"Venécia" pode ser:
 Venécia, região da Itália
 Venecia, na Colômbia
 Nova Venécia, município capixaba

Desambiguações de topônimos